Валгре́н () — шведская фамилия. Известные носители:

 Валгрен, Вилле (1855—1940) — финский скульптор.
 Валгрен, Матти (в монашестве Илия; род. 1961) — митрополит Оулусский.